Скикда:

 Скикда — город на северо-востоке Алжира, на побережье Средиземного моря.
 Скикда — провинция (вилайя) Алжира, расположена на северо-востоке страны, на побережье Средиземного моря.